Szurkowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Szurkowo, un village du powiat de Gostyń ;
 Szurkowo, une localité du powiat de Kościan.